Флаг Кумы́лженского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 25 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6042.

Описание 
«Флаг Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Кумылженского сельского поселения в красном, белом, жёлтом, синем и тёмно-красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле на серебряном вздыбленном коне в золотом снаряжении, казак в одежде XVII века с поднятой правой рукой держащей над головой обнажённую серебряную саблю. Кафтан и шапка лазоревые отороченные золотом, рукавицы и сапоги золотые, на золотом поясе сабельные ножны того же металла».

Обоснование символики 

Флаг Кумылженского сельского поселения составлен на основании герба, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания